CADA puede hacer referencia a:

Confederación Argentina de Atletismo, institución rectora del atletismo en la Argentina.
Compañía Anónima Distribuidora de Alimentos, cadena venezolana de supermercados.
el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus.